Лојтерсдорф може бити:

 Лојтерсдорф (Тирингија), општина у округу Шмалкалден-Мајнинген, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Лојтерсдорф (Саксонија), општина у округу Герлиц, у њемачкој покрајини Саксонија.